Alfons III d'Aragó dit “el Franc” (1265-1291), comte de Barcelona i rei d'Aragó (1285-1291)
 Alfons III d'Astúries (848-910), rei d'Astúries (866-910)
 Alfons III de Barcelona (1299-1336), comte de Barcelona i rei d'Aragó
 Alfons III de Portugal (1210-1279), rei de Portugal (1247-1279) i comte de Boulogne (1235-1253)
 Alfons III de Poitiers (1220-1271), príncep francès
 Alfons III de València (1416-1458), comte de Barcelona i rei d'Aragó (1416-1458)